Палеокастро може да се отнася за:

 Градище (Палеокастро, Кирос), бивше ениджевардарско село на територията на Пела, Гърция;
 Кула (Палеокастро), село в дем Долна Джумая, Гърция;
 Палеокастро, село в дем Горуша, Гърция;
 Палеокастро, село в дем Полигирос, Гърция.
 Палеокастро, тракийско светилище-крепост до Тополовград.